Corporazioni delle arti e mestieri – associazioni medioevali
 Arts and Crafts – movimento artistico
 Arti e Mestieri – gruppo musicale